Памятники Н. А. Кристофари установлены:
 Памятник Кристофари в Москве
 Памятник Кристофари в Санкт-Петербурге